Червоний Яр — село в Україні, в Девладівській сільській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

Населення — 88 мешканців (за останніми даними)

Географія 
Село Червоний Яр знаходиться на відстані 1 км від села Червоне Поле і за 2 км від села Вербове. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою. Червоний Яр- маленьке село, яке захоплює своїми заходами сонця і безкраїм нічним небом всипаним зорями. Сама природа нагадує те саме тепле і рідне своєю ранішньою росою, застояною водою в березі, теплим сонцем, довгою дорогою, якою ти йдеш з роз'їзду поміж безкраїми полями, висока літня трава, зайці, пробігаючі перед машиною і різноманітність тваринного і рослинного світів.

Соціальна ситуація 
Всі мешканці села добре знають один одного. Та в селі залишилось зовсім мало людей в основному це люди похилого віку та цигани.

Якщо ви збираєтесь купити хату в селі, вона буде дуже дешева за ціною, але якщо в ній довгий час не жити вона скоріш за все буде розкрадена людьми з інших, сусідніх сіл.

Видатні мешканці села 
Ковбаса Петро Іванович (08.03.1935-10.01.2019)

Найпозитивніша людина в світі. Видатний лікар ветеринар, який завжди прийде на допомогу. Дитина війни. Приклад сильної людини яка цінує кожну хвилину свого життя. Все своє життя тяжко працював, непокладаючи рук. На його долю випала тяжка смерть від раку легенів. Він мужньо переніс всі ці страждання. Петро Іванович — гордість своїх дітей і внуків. Його безмежну доброту, щирість і відчайдушну мужність ніколи не забудемо!

Інтернет-посилання 

 Погода в селі Червоний Яр 

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Криворізького району